Sanalotodo puede referirse a:

 El nombre común de la planta Arctium lappa.
 El nombre común de la planta Hypericum androsaemum.
 El nombre común de la planta Sempervivum tectorum'''''.